Odense Sporvej (OS) åbnede den 11. oktober 1911 og blev nedlagt den 30. juni 1952. Odense Sporvej kørte på normalspor.

Sporvejshistorisk Selskab har bevaret tre sporvogne: motorvogn nr. 12, bivogn nr. 51 og bivogn nr. 59. Motorvognen er køreklar og befinder sig i dag på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, mens de to bivogne er under restaurering i Odense. Resten af vogne er ophugget. Dette gælder også alle trolleybusser.

Linjer i 1948 

Derudover var der ekstrakørsel mellem Fruens Bøge og væddeløbsbanen på væddeløbsdage, når forholdene tillod det.

Eksterne henvisninger 

 Sporvej: Odense Sporvej
 Sporvognsrejser: Odense Sporveje (OS)

Sporvej
Trafikselskaber i Danmark
Sporveje i Danmark
Etableret i 1911
Ophørt i 1952